Табако́в — російське прізвище.
 Табаков Антон Олегович (нар. 1960) — російський актор, бізнесмен і ресторатор, син актора Олега Табакова.
 Табаков Олег Павлович (1935—2018) — російський актор, народний артист СРСР (1988).
 Табаков Павло Анатолійович (нар. 1978) — український співак.

Російські прізвища